Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3—5 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 800 метров являлась Селина Бюхель из Швейцарии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 19 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у женщин состоялся 5 марта 2017 года. Действующая чемпионка Селина Бюхель вышла в лидеры с первых метров. Составить ей конкуренцию смогла лишь британка Шелайна Оскан-Кларк, которая бежала на второй позиции. На финишной прямой девушки поравнялись и финишировали одновременно: только по фотофинишу стало понятно, что золотую медаль с национальным рекордом завоевала Бюхель. Бронзовым призёром стала Анита Хинриксдоттир, выигравшая первую медаль главных международных соревнований в карьере.

Примечания

Ссылки 
 

бег